Beyenburg (in einer älteren Schreibweise Beienburg) heißen:

 der Wuppertaler Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg
 der Wuppertaler Stadtteil Beyenburg
 die Burg Beyenburg
 das Amt Beyenburg
 Wallburg Beienburg, im Rheinisch-Bergischer Kreis in Rösrath
 Motte Beienburg

Beyenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Beyenburg (1900–1959), deutscher Geologe
 Beyenburg (Adelsgeschlecht) bei Blitzenreute